Gaston Bouzanquet (1866-1937), photographe français
 Albert Bouzanquet (1897-1971), syndicaliste français